Centralna Liga Juniorów, sezon 2014/2015 — 2. edycja rozgrywek ligowych piłki nożnej juniorów w Polsce. Liga została utworzona w 2013 roku w miejsce Młodej Ekstraklasy. Zwycięzca rozgrywek został mistrzem Polski juniorów w sezonie 2014/2015. Opiekunem ligi juniorów był PZPN. Mistrzem Polski juniorów w sezonie 2014/2015 została Legia Warszawa.

Zasady rozgrywek 
W CLJ udział brały 32 drużyny, które zostały podzielone na 2 grupy po 16 zespołów. Podział na grupy przedstawiał się następująco:
 grupa I (zachodnia) (Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie, Śląskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie),
 grupa II (wschodnia) (Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie).

Każdy zespół w fazie grupowej rozegrał 30 meczów z każdym z rywali mierząc się dwukrotnie – raz jako gospodarz i raz jako gość. Po zakończeniu spotkań grupowych 2 najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, z kolei drużyny które zajęły miejsca 13-16 otrzymały status drużyny spadkowej. Spotkania fazy pucharowej CLJ (półfinały i finał) były rozgrywane w systemie mecz i rewanż. Po zakończeniu sezonu 2014/2015 do dwóch grup CLJ awansowało 8 drużyn (po 4 drużyny do każdej z grup), wyłonionych w wyniku meczów barażowych z udziałem mistrzów Lig Wojewódzkich w kategorii Junior Starszy. Losowanie par barażowych przeprowadził Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. W sytuacji, kiedy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów zrezygnował z udziału, w jego miejsce wystąpił klub zajmujący kolejne miejsce w tabeli Ligi Wojewódzkiej w kategorii Junior Starszy.

Mecze Centralnej Ligi Juniorów były rozgrywane na boiskach trawiastych lub na boiskach ze sztuczną nawierzchnią zweryfikowanych do IV ligi lub wyższej klasy rozgrywkowej. W czasie meczów Centralnej Ligi Juniorów każdy klub był zobowiązany do wystawiania co najmniej dwóch zawodników urodzonych w 1997 roku i później. W przypadku kontuzji młodszego piłkarza i braku możliwości zastąpienia go innym młodzieżowcem, drużyna musiała kontynuować grę w osłabieniu. W sezonie 2014/2015 CLJ najstarszymi graczami na boisku byli urodzeni w 1996 roku.

Sezon ligowy rozpoczął się w 9 sierpnia 2014 roku, a ostatnie mecze zostały rozegrane 30 maja 2015 roku.

Faza grupowa

Grupa I (zachodnia) 
W grupie I (zachodniej) występowało 16 zespołów z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

|

|}
|

|}
|}

Tabela 

||rowspan=10|

Miejsca w poszczególnych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Grupa II (wschodnia) 
W grupie II (wschodniej) występowało 16 zespołów z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego.

|

|}
|

|}
|}

Tabela 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Miejsca w poszczególnych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Faza finałowa

Półfinały ligi

Finał ligi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej
 

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie
Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej